Червена армия може да се отнася за:

 Съветска Червена армия, въоръжените сили на бившия СССР
 Китайска Червена армия, остаряло название на китайската Народна освободителна армия
 Монголска Червена армия, остаряло название на Монголската народна армия
 Фракция Червена армия, бивша германска военна групировка
 Японска Червена армия, бивша японска военна и терористична групировка